Herby (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Lubliniecki
 Herby (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente
 Herby (computerspel), een computerspel van Radarsoft uit 1984